Il singolare femminile  del torneo di tennis Cairns Tennis International 2012, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Sacha Jones che ha battuto in finale Ling Zhang 6-0, 6-2.

Teste di serie 

 Sacha Jones (campionessa)
 Monique Adamczak (quarti di finale)
 Victoria Larrière (semifinali)
 Chanel Simmonds (quarti di finale)

 Ling Zhang (finale)
 Zuzana Zlochová (primo turno)
 Sally Peers (primo turno)
 Assente

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Cairns Tennis International 2012